Đăk Đoa (huyện), een huyện in de provincie Gia Lai, Vietnam
Đăk Đoa (thị trấn), een thị trấn in bovengenoemd district.